

Informatica 
 Multiple Registration Protocol  – Protocollo di distribuzione delle definizioni delle VLAN
 Media Redundancy Protocol

Sigle 
 Material Requirements Planning  – Pianificazione del fabbisogno di materiali
 Manufacturing Resource Planning  – Pianificazione delle risorse aziendali
 Mouvement Républicain Populaire  – Movimento Repubblicano Popolare, partito politico francese
 Multidrug Resistance-associated Protein

Codici 
 MRP – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Marla (Australia)
 mrp – codice ISO 639-3 della lingua morouas

Altri progetti